Partido Socialista Obrero Español
 Partido Socialista Obrero Luxemburgués
 Partido Socialista Obrero Húngaro
 Partido Socialista Obrero de Alemania
 Partido Socialista Obrero (Argentina)
 Partido Socialista Obrero y Campesino